Die Adriatische Basketballliga Saison 2004/05 war die vierte Saison der Adriatischen Basketballliga. An der Saison 2004/05 nahmen 16 Mannschaften aus 4 Ländern teil.
Die Saison begann am 6. Oktober 2004 und endete am 1. Mai 2005. Meister wurde zum ersten Mal Hemofarm aus Vršac.

Turnierformat 
In der regulären Saison spielten 16 Mannschaften eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Nach der regulären Saison ermittelten die acht besten Mannschaften in einer KO-Runde den Meister.

Teilnehmende Mannschaften

Reguläre Saison 
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 6. Oktober 2004 bis zum 9. April 2005 statt.

Tabelle 
Endstand

Play-off 
Die Play-off Spiele fanden vom 28. April bis zum 1. Mai 2005 statt.

Auszeichnungen

Regular Season MVP 

 Dejan Milojević von  KK Partizan

Basketballsaison 2004/05